Hyponephele erebiformis är en fjärilsart som beskrevs av Cosmovici. Hyponephele erebiformis ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
erebiformis